Tigranes ist der Name mehrerer Könige von Armenien:
 Tigranes I.
 Tigranes II. (Tigranes II. der Große; * um 140; † um 55 v. Chr.), König aus der Dynastie der Artaxiden, König von Armenien und des Seleukidenreiches
 Tigranes III.
 Tigranes IV.
 Tigranes V.
 Tigranes VI.

Siehe auch

 Tigrane